Бакуган — стратегічна і тактична гра.
 Бакуган — пригодницький аніме-серіал, створений студіями TMS Entertaіnment і Japan Vіstec під керівництвом режисера Міцуо Хасімото.